ABN AMRO World Tennis Tournament 2019 () — мужской международный профессиональный теннисный турнир, проходящий в Роттердаме (Нидерланды) на закрытых хардовых кортах. Турнир относится к категории ATP 500 с призовым фондом в размере около 1720 тысяч долларов и турнирной сеткой, рассчитанной на 32 участника в одиночном разряде и 16 пар.

В 2019 году 46-й турнир будет проходить в период с 11 февраля по 17 февраля.

Общая информация 
Чемпионы 2019

Рейтинговые очки

Посев игроков

Одиночный разряд 

 1 Рейтинг учтён на 4 Февраля 2019
Теннисисты, получившие "уайлд-кард":
  Томаш Бердых 
  Таллон Грикспур
  Стэн Вавринка  

Теннисисты, имеющие защищённый рейтинг:
  Жо-Вильфрид Тсонга
Теннисист, получивший исключительное право участвовать в турнире:
  Пьер-Юг Эрбер
Теннисисты, победившие в квалификации:
  Жиль Симон
  Франко Шкугор
  Томас Фаббиано
  Петер Гоёвчик
Теннисисты, счастливые участницы квалификации (LL):
  Мариус Копил
  Эрнест Гулбис

Парный разряд 

 1 Рейтинг учтён на 4 Февраля 2019
Теннисные пары, получившие "уайлд-кард":
  Робин Хасе /  Матве Мидделкоп

Ход соревнования

Одиночный разряд

Финал

Секция 1

Секция 2

Квалификация

Группа 1

Группа 2

Группа 3

Группа 4

Парный разряд

Примечания

Ссылки 
Официальный сайт 

Роттердам
Теннис
Февраль 2019 года
Роттердам